Юрьево — деревня в Обушковском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. ().

Находится примерно в 30 км юго-восточнее Истры, на обоих берегах небольшой речки Безымянной (или Руденки, приток Беляны), высота над уровнем моря 153 м. Ближайшие деревни — примыкающие на востоке Козенки и на юге Чесноково.

Население

Примечания

Ссылки 
  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОБУШКОВСКОЕ
  ОБУШКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
 Сельское поселение Обушковское
 Юрьево на карте
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра